L'édition 2001-2002 du championnat de France de rink hockey de Nationale 1 est remportée par le HC Quévert.

Participants 

 LV La Roche-sur-Yon
 HC Quévert
 SCRA Saint-Omer
 SA Mérignac
 Nantes ARH
 ROC Vaulx-en-Velin
 RAC Saint-Brieuc
 US Coutras
 SA Gazinet-Cestas
 CP Roubaix
 CS Noisy-le-Grand
 RS Gujan-Mestras

Classement 
Le HC Quévert est champion de France 2001-2002 de rink hockey. Les équipes du CP Roubaix et du ROC Vaulx-en-Velin sont reléguées en Nationale 2.

|valign="top"|

|}

Notes et références

Liens externes 
Site de la Fédération Française de Roller Skating (Section rink hockey)
Résultats

2002
Rink hockey M1
France N1 2001-2002
France N1 2001-2002